Roschan ist der Familienname folgender Personen:

 Maulawi Roschan, afghanischer Anführer der Taliban
 Mostafa Ahmadi Roschan (1979–2012), iranischer Chemiker